Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse der Qualifikation des Herreneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1974.

Die Qualifikation wurde am 19. und 20. Mai ausgespielt. Es konnten sich neun Spieler für das Hauptturnier qualifizieren.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 20. und 21. Mai 1974, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1974